МОФ — многозначный термин:

 Магнитогорская обувная фабрика
 Международный общественный фонд
 Мировой общественный форум
 Металлорганический фреймворк